Les Championnats du monde d'haltérophilie 2002 se tiennent du 18 au 26 novembre à Varsovie.

Médaillés

Hommes

Femmes

Liens externes
 Results (Sport 123)
 Weightlifting World Championships Seniors Statistics
 IWF Archive

2002
Haltérophilie
Haltérophilie 2002
Sport en Pologne en 2002
Sport en novembre 2002
Compétition d'haltérophilie en Pologne
Haltérophilie en 2002